Cerrillejo puede referirse a:
El nombre común de la planta Hieracium pilosella.
El nombre común de la planta Hyparrhenia hirta.